РБУ-6000 (сокр. от «Реактивно-бомбомётная установка-6000», наименование — «Смерч-2») — советский реактивный морской бомбомёт со стационарной наводящейся в двух плоскостях установкой с двенадцатью радиально расположенными стволами. Предназначен для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника.

Реактивно-бомбомётная система была разработана Московским НИИ теплотехники (главный конструктор В. А. Масталыгин), принята на вооружение ВМФ СССР в 1961 году. Производство было организовано на заводе № 9.

Система «Смерч-2» имеет дистанционно наводящуюся пусковую установку РБУ-6000, заряжающее устройство, глубинные бомбы РГБ-60 со взрывателем УДВ-60, систему приборов управления стрельбой бомбометов (ПУСБ) «Буря» с приставкой «Зуммер». Система ПУСБ «Буря» управляет огнём до четырех РБУ-6000. Время реакции с момента обнаружения подводной лодки до начала стрельбы 1-2 минуты.

Под установкой в подпалубном помещении размещается погреб с глубинными бомбами. Заряжание и разряжание пакета стволов производится с помощью заряжающего устройства, в которое бомбы из погреба подаются специальным подъемником. Выход обслуживающего персонала на палубу для этой цели не требуется. После заряжания последнего ствола РБУ автоматически возвращается в режим наведения. После израсходования всех бомб она также автоматически переходит в положение «заряжание» — пакет стволов опускается на угол 90° и разворачивается для заряжания очередного ствола по курсовому углу.

Предельные углы наведения РБУ-6000 в вертикальной плоскости −15°, +60°; в горизонтальной плоскости по курсовому углу — от 0 до +180°. Скорость приводов наведения в автоматическом режиме 30 град/с, в ручном — 4 град/с. Боевое применение установки возможно при волнении моря до 8 баллов.

На кораблях различных проектов целеуказание установкам РБУ-6000 вместо ПУСБ «Буря» могло также осуществляться от комплекса приборов управления стрельбой противолодочным оружием «Пурга», корабельных ГАС или от системы «Дозор — Тюльпан». От ГАС пеленг и дистанция до подводной лодки передавались в систему ПУСБ, которая вырабатывала углы горизонтального и вертикального наведения РБУ.

Электрические силовые приводы наводят установку на цель по непрерывно вычисляемым углам и удерживают на этих углах при стрельбе..

РПК-8 

 «Запад» (РПК-8) – глубокая модернизация РБУ-6000, противолодочный ракетный комплекс с радиусом действия до 4 км.

Примечания 

Реактивные бомбомётные установки
Военная продукция завода № 9